Глишић је појам са више значења:

 Глишић је српско презиме.
 Глишић (Кавадарци), насеље у Северној Македонији.